Engels voor het bovennatuurlijke

Film 
Supernatural (1933), een film met Carole Lombard

Televisie 
Supernatural (televisieserie), een Amerikaanse drama/mysterie/avonturenserie
Supernatural (1977), een Britse dramaserie
Supernatural (1999), een Britse documentaireserie

Muziek 
Supernatural (Ben E. King), een album uit 1975 van Ben E. King
"Supernatural", een lied van Madonna
"Supernatural", een lied van Ciara
"Supernatural", een lied van New Edition voor de soundtrack van Ghostbusters II.
Supernatural (rapper)
Supernatural (popgroep), een Zweedse popgroep.
Supernatural (Wild Orchid)
Supernatural (Santana), een album uit 1999 van Carlos Santana
Supernatural (dc Talk), een album uit 1988
Supernatural (Stereo MC's), een album van de Brritse rappers Stereo MC's
"Supernatural", een lied van Raven-Symoné
"Supernatural", een lied van de band Midnight Youth
Supernatural (Des'ree), een album uit 1998 van Des'ree
Supernatural, een album uit 2003 van Criss Angel 
Supernatural (Robben Ford), een album uit 1999 van Robben Ford
"Supernatural", een lied van Sara Evans